Spojení písmene F a číslice 1 může mít různé významy:

F1 
 Frekvence 1 – rozhlasová stanice
 F1 (televizní stanice) – stanice Československé televize
 F1 generace – pojem z biologie
 Funkční klávesa – jedna z kláves F1 až F12
 Dassault Mirage F1 – bojový letoun
 McLaren F1 – supersportovní britské auto
 Granát F-1 – sovětský obranný granát
 HMS F1 – britská ponorka
 Mitsubishi F-1 – japonský bojový letoun
 USS F-1 (SS-20) – americká ponorka

F 1 
 Formule 1

F-1 
F-1 – Raketový motor na kapalné pohonné látky

F−1 
 reciproký farad – jednotka dielektrického odporu

f1 
 f1 – jedno z polí šachovnice

f1 
 základní kmitočet

Zkratky
Značky